Холуповка — название населённых пунктов в России:

 Холуповка — деревня в Климовском районе Брянской области.
 Холуповка — деревня в Рославльском районе Смоленской области.